Cette page présente le bilan saison par saison de l'Association sportive Nancy-Lorraine.

Bilan global des championnats 1967-2012

Bilan global des coupes européennes 1967-2007 

Nancy
AS Nancy-Lorraine